Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1977 werd op 12 en 13 februari in het Thialf te Heerenveen gehouden.

Titelverdediger was Piet Kleine, die in het Thialf in Heerenveen wereldkampioen was geworden. Eric Heiden won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1977
Langebaanschaatsen in 1977
Schaatsen in Heerenveen
Schaatsen 1977